Cristián I (3 de noviembre de 1598-6 de septiembre de 1654) fue el Duque de Birkenfeld-Bischweiler desde 1600 hasta su muerte.

Biografía 
Cristián nació en Birkenfeld en 1598 como el hijo menor del Conde Palatino Carlos I de Zweibrücken-Birkenfeld. Los territorios de su padre fueron divididos después de su muerte y Cristián recibió el territorio alrededor de Bischwiller (en alemán: Bischweiler) en Alsacia. Cristián murió en Neuenstein en 1654 y fue enterrado en Bischwiller.

Matrimonio 
Cristián contrajo matrimonio con Magdalena Catalina del Palatinado-Zweibrücken (26 de abril de 1607-20 de enero de 1648), hija del Duque JuanII, el 14 de noviembre de 1630 y tuvo los siguientes hijos:
 niño de nombre desconocido (13 de septiembre de 1631)
 Gustavo Adolfo (2 de julio de 1632-4 de agosto de 1632)
 Juan Cristián (16 de junio de 1633-19 de agosto de 1633)
 Dorotea Catalina (3 de julio de 1634-7 de diciembre de 1715)
 Luisa Sofía (16 de agosto de 1635-25 de septiembre de 1691)
 Cristián II (1637-26 de abril de 1717)
 Juan Carlos (17 de octubre de 1638-21 de febrero de 1704)
 Ana Magdalena (14 de febrero de 1640-12 de diciembre de 1693)
 Clara Sibila (20 de febrero de 1643-27 de marzo de 1644)

Cristián contrajo matrimonio por segunda vez con María Juana de Helffenstein (8 de septiembre de 1612-20 de agosto de 1665), hija del Conde Rodolfo V, el 28 de octubre de 1648 y tuvo el siguiente hijo:
 niño de nombre desconocido (1648)

Ancestros

Referencias 
 Jahresbericht [afterw.] Trierer Jahresberichte, 1858, (Google Books).
 Johann Georg Lehmann: Vollständige Geschichte des Herzogtums Zweibrücken und seiner Fürsten, Kaiser, 1867, p.480 f. (Google Books).
 Johann Henrich Bachmann: Pfalz Zweibrükisches Staats-Recht, Tübingen 1784, p.13. (Google Books).
 Conrad Mannert: Die Geschichte Bayerns, Volumen2, Hahn, 1826, p.489.
 Hardt: Wilhelm Herzog in Bayern, Verl. d. Literar.-Artist.-Inst., 1838, p.5.

Casa de Palatinado-Zweibrücken
Condes Palatinos de Zweibrücken